Аврамово ():

Аврамово — село в Благоєвградській області
 Аврамово — село в Кирджалійській області